Сан Игнасио де Идалго има више значења:

 Сан Игнасио де Идалго (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Игнасио де Идалго, Ла Галера (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику